Serle steht für:

 Serle, Gemeinde in der Provinz Brescia, Region Lombardei, Italien

Serle ist der Familienname folgender Personen:

 Percival Serle (1871–1951), australischer Schriftsteller und Bibliograf
 William Serle (1912–1992), schottischer Ornithologe, Arzt und Geistlicher